Alepokhórion kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Manteío, ort, Epirus, Nomós Ioannínon, 
 Alepochóri Bótsari, ort, Epirus, Nomós Ioannínon, 

Robotskapade Greklandförgreningar